Журжа:

 Журжа — город в Румынии, столица жудеца Джурджу.
 «Журжа» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.
 «Журжа» — галера Балтийского флота Российской империи.